Mario René Mouche (San Fernando, Buenos Aires, Argentina; 10 de junio de 1953) es un exjugador de balonmano, profesor de educación física, licenciado en alto rendimiento deportivo y preparador físico. Tiene estudios de posgrado en La Habana, Cuba y Múnich, Alemania.

Dirigió la Selección Argentina de Básquetbol (Generación Dorada) entre los años 2000-04 durante en el que conquistó el Campeonato FIBA Américas de 2001, el Sudamericano de ese mismo año, el subcampeonato en el mundial de Indianápolis 2002, el subcampeonato de FIBA América, el título en el Sudamericano de 2004, y la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. 

Actualmente se dedica al estudio, la investigación y la aplicación de las neurociencias a la motricidad y al entrenamiento deportivo. 

Es disertante nacional e internacional en temas relacionados con la educación física, la motricidad y el entrenamiento deportivo.

Biografía 
Se recibió en 1973 de profesor de educación Física en el Instituto Nacional de Educación Física (INEF) y profundizó sus estudios permanentemente realizando cursos de posgrado en Múnich (Alemania), La Habana (Cuba) y Barcelona (España), entre otros. 

Se inició en la preparación física en 1972 en el Club San Fernando, en los equipos de Rugby y Hockey sobre césped. Tiempo después, en 1983, tuvo su primera experiencia en el básquet con la Primera División del Club San Miguel masculina y de la Segunda División de Damas en el mismo club. 

Al mismo tiempo, se desempeñó en la preparación física dentro del fútbol en la misma institución donde tuvo un paso por la Primera “C”, consagrándose campeón en 1984 y logrando el ascenso a la “B”. En 1985, logró el título de la misma categoría con Deportivo Armenio.

La mayor parte de su carrera la recorrió en el básquet, donde tuvo su experiencia inicial en el Club San Miguel, al mando de la primera división masculina y femenina. Luego llegó al TNA para hacerse cargo de la preparación física del Club Obras Sanitarias. En esa primera temporada terminaron en el cuarto puesto, y así obtuvieron el ascenso en la temporada 1995/96 a la Liga Nacional de Básquetbol. 

A partir del año 2000, integró el cuerpo técnico de la Selección Argentina de Básquetbol de mayores de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), junto a Rubén Magnano como entrenador. Allí, tuvo como principal logro la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, marcando un hito histórico en el deporte nacional. Además, obtuvo otras medallas doradas en torneos Sudamericanos de las categorías menores con los seleccionados argentinos. 

Luego de su paso por diferentes clubes de Liga Nacional, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, n 2016 se sumó a la Selección Argentina de Básquet de Sordos, “Los Topos”, como preparador físico. Allí, participó como máxima referencia de los Juegos Olímpicos de Turquía 2017, donde el equipo se alzó con el quinto puesto por primera vez en la historia. 

Mouche, más allá de los títulos en básquet, es reconocido por trabajar en múltiples disciplinas. Entre ellas, se destacó en automovilismo, béisbol, boxeo, ciclismo, fútbol profesional, gimnasia artística, deportes trasplantados, hockey sobre césped, paddle, pelota a paleta, rugby, squash, tenis, vóley, entre otros. 

Además del trabajo con deportistas y equipos profesionales, en 2015, fundó Cerebro Deportivo junto a otros profesionales de diversas áreas, un modelo de entrenamiento holístico donde se aplican las neurociencias al entrenamiento deportivo.

Estudios 
Realizó los estudios secundario en el colegio de Bachiller con Orientación Pedagógica Esc.Nac. Artigas de San Fernando en 1970. Luego, continuó sus estudios Universitario en el Instituto Nacional de Educación Física INEF Buenos Aires, donde se recibió en 1973. Más allá de este título, siguió con su formación para recibirse de Entrenador Nacional de Hándbol IND en el año 1975. 

A partir de allí, comenzó con su actividad profesional en distintas ramas del deporte. No obstante, se mantuvo estudiando y terminó la Licenciatura en Alto Rendimiento Deportivo, en Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Secretaría De Deportes de la Nación y Comité Olímpico Argentino de Buenos Aires en el 2003. Actualmente, se encuentra cursando Maestría en Formación del Desarrollo Deportivo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en 2018.

Estudios de Posgrado 
 2.º Curso de Medicina del Deporte. Comité‚ Olímpico Argentino 1973 3.ª Gimnasiada Americana, Bs. As. 1978
 Congreso Pedagógico Nacional, Universidad de Morón, 1982
 2.º Curso Internacional de Entrenadores de Fútbol. Preparación Física y Técnica. S.E.A., Bs.As., 1984.
Encuentro Internacional de Técnicos de Fútbol, F.C.O. Bs.As. 1984
Jornadas de Medicina y Traumatología del Fútbol. Fútbol Club Barcelona, Bs. As. 1986 Curso Internacional de Biomecánica Aplicada al Deporte. Comité‚ Olímpico Internacional. Olímpico Argentino. Bs. As. 1988
6.ª Gimnasiada Americana Bs.As. Entrenamiento anaeróbico en tensitas jóvenes. 1989 Jornadas sobre Hidratación en el Deporte. Gatorade Sports Science Institute Bs. As. 1990
 2.º Curso de Educación Física. SPORTZENTUM, Universidad Tecnológica de MUNICH. Munich. Alemania 1992
 1er.Congreso Internacional de Medicina del Deporte. Colegio Argentino de Medicina del Deporte. Buenos Aires, abril de 1994.
 Primeras jornadas de Excelencia en Medicina del Deporte. Buenos Aires, 1995. Marketing Deportivo. Joseph Chias. Buenos Aires, 1996.
 Terceras jornadas de Excelencia en Medicina del Deporte. Buenos Aires, 1997. Ier. Nivel Maestría Alta Gerencia en el Deporte. La Habana CUBA 1997
 6.º Simposio Internacional de Actualización en Ciencias Aplicadas al Deporte. Biosystem. Rosario. 1997.* Jornadas abiertas del curso “Nuevas tendencias en el entrenamiento de la fuerza y la musculación” Barcelona INEF de Catalunya. 2000 Disertantes: Dr. C. Bosco, Dr. Yuri V. Verkhoshansky, Dr. Viru, Prof. González Badillo, Dr. Hakkinenn, entre otros.
 Simposio Internacional de Actualización en Ciencias Aplicadas al Deporte. Biodeport. Buenos Aires.2004
 Curso de Programación Neurolinguistica. Universidad Tecnológica Nacional. Simposio Internacional de Actualización en Ciencias Aplicadas al Deporte. Biodeport Buenos Aires.2005.
 Universidad Tecnológica Nacional. Capacitación en Coaching Ontológico. Directores Grupo 201 Grados Consultora. 2005
 Congreso Corazón y Deporte. ATFA SAC, Fundación Favaloro. Buenos Aires.2008 Ier. Congreso de Preparación Física del INPREF. Buenos Aires. 2009
 Curso de Sabiduría Maya. Calendario. Ceremonias. Cancún, Quintana Roo. México. 2010. Certificación como Facilitador. Meditación Activa de Osho. . Buenos Aires. 2011
 Planeta Mastermind. Facilitador en trabajos en equipo con Go metting. Ley de atracción. México via internet.2011
 Asociación Educar para el Desarrollo. Curso Docente en Neurociencias. Buenos Aires. 2012 Asociación Educar para el Desarrollo. Curso Docente en Neurosicoeducación 2015.
 Vistage. Expositor 2015 Cursos y Talleres de Capacitación en Management y Coaching Empresarial

Trayectoria

Automovilismo 
Dentro del deporte motor tuvo un paso exitoso en diversas categorías. En TC2000, comenzó en el Renault LoJack Team en 2008, donde trabajó con Guillermo Ortelli y Matías Rossi. Allí, estuvo a cargo de la planificación de entrenamientos siendo Director del Performance Test Evaluación de la aptitud física de ambos pilotos. Esa temporada, Ortelli, consiguió el subcampeonato de la categoría, mientras que Rossi, finalizó en la quinta ubicación. Al año siguiente, repitió los trabajos junto a Rossi y Néstor Girolami en el mismo equipo Renault, el primero de ellos volvió a culminar en el quinto puesto. 

Por otra parte, trabajó en 2009 en el Turismo Nacional y Desafío Focus, en la planificación del entrenamiento del piloto Lucas Yerobi.

Básquet

Selecciones 
Dentro de su trayectoria deportiva, el básquet es la disciplina en la que se mayormente se destacó llegando a concretar el logro más importante del país, con la medalla dorada en Atenas 2004 con el seleccionado mayor masculino. 

En selecciones, se destacó como preparador físico de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) comenzando su camino en el 2000. Allí integró el cuerpo técnico de Rubén Magnano de la Selección mayor. Ese año, fue campeón Panamericano en Riberao Preto Brasil y Sudamericano Sub 21 en Paysandú, Uruguay. Al mismo tiempo, con la mayor obtuvo el primer puesto en el Sudamericano de Valdivia Chile. 

En el transcurso de esos años, consiguió entre los logros más importante el Torneo Súper Cuatro de Buenos Aires en 2001, el campeonato de las Américas en Neuquén, medalla de bronce en el Mundial Sub 22 de Japón, un oro en el Sudamericano de cadetes en Bogotá. Sobre estos, se resalta el Mundial de mayores de Indianápolis 2002, donde Argentina perdió la final contra Yugoslavia en un polémico 84 a 77, que sería la semilla de lo que vendría con la generación dorada. 

Camino a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, se consiguió la clasificación a dicho certamen a través de la medalla de plata en el Preolímpico de Puerto Rico en 2003. En la antesala a lo Juegos Olímpicos, se concretó la medalla de oro en el Sudamericano Mayores de Río de Janeiro, Brasil. Y allí llegó el logro más importante de su carrera con la medalla dorada en los Juegos Olímpicos con la generación dorada.

Luego de marcharse de la Selección Argentina, arribó en 2009 para hacerse cargo de la preparación física del equipo nacional de México donde consiguió la medalla de oro en el FIBA América, Centroamericano COCABA y, más tarde, el séptimo puesto en el Premundial de Puerto Rico. 

En su vuelta a una selección Argentina de mayores, se encontró con Los Topos (selección Nacional Basquetbol Silencioso), donde, luego de un año, se obtuvo un éxito histórico con el quinto puesto en los Juegos Olímpicos de Turquía 2017.

Clubes 
Tras su primera experiencia en el Club San Miguel, donde se hizo cargo de la primera división masculina y femenina, llegó al TNA para tomar el mando de la preparación física del Club Obras Sanitarias. En esa primera temporada obtuvieron el cuarto puesto, para lograr el ascenso en la temporada 1995/96 a la Liga Nacional de Básquetbol. 

En la temporada siguiente, la 1997/98, se mudó a Córdoba para tomar las riendas junto al cuerpo técnico de Rubén Magnano de Atenas. Aquel año tuvieron una gran temporada consagrándose campeones de la Liga Nacional. 

En la temporada 1999/00 estuvo a cargo de las Evaluaciones de Campo y la planificación de entrenamientos de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, en la Liga Nacional, equipo al que volvería en 2006 para obtener un nuevo título de la Liga Nacional y trabajar en las categorías formativas.

En el medio, tuvo un paso por el Club Deportivo San Andrés en 2000/01 en el TNA y un año más tarde pasó por el Club Atlético Boca Juniors en la Liga Nacional. 

Más allá de su experiencia en Argentina, extendió sus fronteras y arribó a México en 2009. Allí asumió en el Club Pioneros de Quintana Roo, Cancún, donde obtuvo el tercer puesto de la Liga Nacional. En la siguiente temporada, se quedaron con el primer lugar en la fase regular de la Liga y luego cayeron en la final a manos de Toros de Nuevo Laredo.

Fútbol 
Su inicio en la disciplina fue en 1983 donde se encargó de la preparación física del club San Miguel hasta 1988. Allí, tuvo su paso por la Primera “C” donde se consagró campeón en 1984 logrando el ascenso a la “B”. Al mismo tiempo, en 1985, logró el título de la misma categoría con Deportivo Armenio. 

En 1989, se sumó al entrenador Mántaras para acompañarlo en las divisiones inferiores del Club Atlético Tigre. Además, tuvo paso en distintas instituciones como Argentino de Quilmes, Defensores de Belgrano, Defensores Unidos de Zárate, Club Caza y Pesca Liga de Escobar

Finalmente, en 2005, comenzó a trabajar de forma personalizada con el futbolista profesional Pablo Mouche como preparador físico y entrenador personal. En esta labor, se desempeña hasta la actualidad.

Tenis 
Su trayectoria en el tenis se remonta a 1988 cuando comenzó a trabajar en el servicio de preparación física del circuito profesional con tenistas destacados como Daniel Orsanic, Eleonora Palladino, Diego Fernández, Agustín Garizzio y Fernando Ibarrolla.  Con Palladino, número 1 del ranking Metropolitano y tercera del Nacional, entrenó hasta el 2002 cuando viajó a Estados Unidos. 

En 1994, ingresó como integrante del personal del CENARD, a cargo de las evaluaciones a los tenistas del Programa de Desarrollo de la SDN, junto a los profesores Ricardo Cano y Dante Pugliese. En este sentido, años más tarde, en 1998, fue el director de preparación física del Programa de Alto Rendimiento en Tenis del Instituto Bonaerense del Deporte junto a Guillermo Vilas y Toni Pena. 

Más tarde, comenzado el año 2003, trabajó en la preparación de MIlene Auroux, número 3 del ranking Nacional de cadetes en 2004 y la misma ubicación en juveniles en el 2005. Así mismo, asumió en 2005 hasta el 2007 como preparador físico de Tatiana Bua, perteneciente al equipo nacional de cadetes y número 2 del ranking Nacional, y número 1 COSAT Verano en 2006. A su vez, desde el 2005 hasta el 2009, fue el preparador físico de Carla Bruzzessi, líder del ranking nacional y campeona Sudamericana de infantiles.

Vóley 
En 1987 tuvo su primera experiencia en la Segunda División de Damas en el Club San Miguel. Años más tarde, en 1992, con el profesor Hugo Jauregui, obtuvo el subcampeonato del torneo Metropolitano de la Primera División de Caballeros con el Club Ciudad.

Luego, pasó a entrenar Beach Vóley. Desde 1993 al 2000 entrenó a Fabio Pérez, que fue la pareja dos de Argentina en 1997 en Wensi Frascaroli. En 2000, para los Juegos Olímpicos de Sídney, estuvo a cargo de la preparación física de Esteban Martínez y Martín Conde, quienes mejoraron su performance de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 donde culminaron 13°, y en Sídney, obtuvieron el noveno lugar. Para finalizar su carrera en la disciplina, volvió a trabajar con Fabio Pérez y Pablo Suárez en el Equipo Nacional de Beach Vóley para el Panamericano de Río de Janeiro de 2007.

Personalidades del deporte en Argentina‎